Šavnik (chirilic: Шавник) este un oraș din Muntenegru, reședință a comunei cu același nume.

Demografie

Repartiția populației pe naționalități

Referințe

Legături externe

 Site de la municipalité de Šavnik 
 Vue satellitaire de Šavnik
 Šavnik

Localități din comuna Šavnik
Orașe din Muntenegru